Solow oder Sołow ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Solow, US-amerikanischer Jurist
 Madison Sołow (* 1992), kanadisch-polnische Fußballspieleri
 Robert M. Solow (* 1924), US-amerikanischer Ökonom
 Sheldon Solow, Bauunternehmer
 Sidney P. Solow (1910–1984), US-amerikanischer Chemiker, Filmtechniker und Geschäftsführer

Siehe auch:
 Solow-Modell, nach Robert Solow
 Solow Building